Socrate Cresto (Socrates Chrestus), pretendente al trono di Bitinia;
 Chrestus, nome di una persona che sobillò e istigò tumulti tra gli Ebrei residenti a Roma, poi espulsi dall'imperatore Claudio, secondo la testimonianza di Svetonio (Vite dei Cesari-Claudio, 25; si veda la voce Fonti storiche non cristiane su Gesù per una possibile identificazione di Chrestus con Gesù Cristo);
 Chrestus, un catamita citato da Marziale (7.55);
 Cresto di Bisanzio, un sofista contemporaneo di Adriano;
 Geminio Cresto (Geminius Chrestus), prefetto del pretorio sotto Alessandro Severo;
 Cresto di Siracusa, vescovo siracusano invitato al concilio di Arles (314)